Сан-Хосе́ (, Святой Иосиф):

 Сан-Хосе — административный центр округа Санта-Клара, Калифорния, США.
 Сан-Хосе — столица и крупнейший город Коста-Рики. Административный центр провинции Сан-Хосе.
 Сан-Хосе — провинция в Коста-Рике.
  — город в Боливии.
  — город в Гватемале, главный порт страны на Тихоокеанском побережье в прошлом (теперь — Пуэрто-Кетцаль).
 Сан-Хосе — муниципалитет в Испании на острове Ивиса, входит в провинцию Балеарские острова.
 Сан-Хосе — вулкан на границе между Аргентиной и Чили.
 «Сан-Хосе» — галеон испанского флота, затопленный у берегов Колумбии в 1708 году.
 Сан-Хосе — департамент в Уругвае.

 Персоналии
 Сан-Хосе, Микель (; 1989) — испанский футболист.

Составные 
 Сан-Хосе-Агуа-Асуль () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Сан-Хосе-Ахуско () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Гуанахуато.
 Сан-Хосе-Итурбиде () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Гуанахуато.
 Сан-Хосе-Чильтепек () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 Сан-Хосе-Чичиуальтепек () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 Сан-Хосе-де-Грасия () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Агуаскальентес.
 Сан-Хосе-де-Майо (San Jose de Mayo) — город в Уругвае.
 Сан-Хосе-де-Майпо () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Сан-Хосе-де-лас-Лахас () — муниципалитет и город в провинции Гавана на Кубе.
 Сан-Хосе-дель-Валье () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Сан-Хосе-дель-Гуавьяре (San Jose del Guaviare) — город в Колумбии.
 Сан-Хосе-дель-Кабо () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Южная Нижняя Калифорния.

Спорт 
 Сан-Хосе () — испанский баскетбольный клуб.
 Сан-Хосе Оруро () — боливийский футбольный клуб из города Оруро, Боливия.
 Сан-Хосе Шаркс () — американский хоккейный клуб, играющий в НХЛ.
 Сан-Хосе Эртквейкс () — американский футбольный клуб из города Сан-Хосе.

См. также 
  — аналог на португальском.